Милатковичи () — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Милатковичах проживало 127 человек. Милатковичи расположены на границе с Сербией

Население 
В населении деревни преобладают сербы, также есть значительное количество мусульман (боснийцев).

Национальный состав населения 
На 1991 год:
 сербы — 100 человек (78,74 %);
 хорваты — 0 человек (0,00 %);
 мусульмане — 27 человек (21,26 %); 
 югославы — 0 человек (0,0 %);
 другие и неизвестно — 0 человек (0,00 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской